Dette er en liste over Danmarks største byer. Danmarks Statistik udarbejder hvert år en opgørelse over indbyggertallet i Danmarks byer. Opgørelsen er baseret på byområde-definitionen, som kræver en sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem to huse ikke overstiger 200 meter. Såfremt et brud i bebyggelsesmønsteret skyldes tilstedeværelsen af større offentlige anlæg – parker, kirkegårde eller lignende – medregnes bebyggelser på begge sider stadig til samme byområde. Særligt i Københavnsområdet er bebyggelser, der tidligere blev regnet som selvstændige, med tiden vokset sammen til et større samlet byområde; København, som Danmarks statistik betegner Hovedstadsområdet. De sammenhængende byområder kan ses fra satelliter, hvis der er meget lys tændt, når det er mørkt.

Befolkningstal

Befolkningstal 2012 til 2022 
Følgende tabel viser udviklingen af befolkningstallet fra 2012 til 2022 for byområder, som 1. januar 2022 havde en befolkning på 2.500 eller flere. Danmarks Statistiks definitioner af byområderne er benyttet.

Bemærk at definitionerne af de enkelte byområder ændrer sig over tid, så eventuelle større fald eller stigninger kan skyldes, at definitionerne er ændret. Noterne ved de enkelte byområder gør opmærksom på disse definitionsændringer. Bemærk at definitionsændringerne også påvirker de procentvise ændringer i befolkningstal, hvorfor disse ændringer ikke nødvendigvis er direkte sammenlignelige eller har nogen egentlig mening. Som eksempel faldt befolkningstallet i Herning tilsyneladende med knap 5.000 indbyggere fra 2017 til 2018, men det skyldes blot, at Danmarks statistik fra 1. januar 2018 ikke længere medregnede Lind til byområdet Herning i deres opgørelse (men allerede året efter blev Lind dog regnet med igen).

Første kolonne med tal angiver byområdets placering.

Befolkningstal 2006 til 2012

Se også
 Kommuner i Danmark efter indbyggertal

Noter

Referencer 

 

Største byer
Lister over byer